Guerra hispano-portuguesa o guerra luso-española es el nombre que reciben varias guerras entre España y Portugal; entre ellas:

 las Guerras Fernandinas (1369–1382);
 la Crisis de 1383-1385;
 la Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479), en la que Portugal intervino en favor de uno de los bandos;
 la Crisis sucesoria portuguesa de 1580;
 la Guerra de Restauración portuguesa (1640–1668);
 la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), en la que Portugal apoyó a los aliados contra Felipe V de España;
 la Guerra hispano-portuguesa de 1735-1737;
 la Guerra hispano-portuguesa de 1761-1763;
 la llamada Guerra Fantástica (1762);
 la Guerra hispano-portuguesa de 1776-1777;
 la llamada Guerra de las Naranjas (1801);
 la llamada Especial de Navidad (1803) ;
 la Invasión de Portugal (1807), cuando España inicialmente apoyó la invasión francesa, lo que acabaría en la Guerra de la Independencia Española.
Viriatos, que lucharon contra la Segunda República Española en la Guerra civil española (1936-1939).
União dos Portuguêses antifascistas residentes en Espanha, que lucharon contra los golpistas en la Guerra civil española (1936-1939).